Zulp steht für:

 einen Stoffschnuller, siehe Schnuller #Geschichte
 den Ort Slup (Tschechien)